Vereniging De Hollandsche Molen, een vereniging die zich inzet voor behoud van windmolens in Nederland
De Hollandsche Molen (Neede), een windmolen in Neede